Palanutsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Palanutsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,58, long 28,80),  (2 ha)
2. Palanutsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,83, long 28,69),  (1 ha)
3. Palanutsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,03, long 29,78),  (2 ha)
4. Palanutsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,55, long 29,22),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar